Чемпионат России по хоккею с мячом проводится с сезона 1992/93. Чемпионат сезона 1991/92 — чемпионат СНГ.

В настоящее время в рамках чемпионата проводятся игры в Суперлиге (до 2011 года — Высшей лиге). Проводятся также первенство России среди команд Высшей лиги (до 2011 года — Первой лиги), первенство России среди коллективов физической культуры. До сезона 2000/01 проводились игры в третьем по силе дивизионе отечественного хоккея с мячом — Второй лиге.

Проводится под общим руководством Федерации хоккея с мячом России.

С 2013 года победитель чемпионата России принимает участие в матче за Суперкубок России с обладателем (финалистом) Кубка России.

Также проводится чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд.

Наиболее титулованными российскими командами являются «Водник» (Архангельск), «Динамо» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Зоркий» (Красногорск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «СКА-Свердловск» (Екатеринбург).

Суперлига 
В 1992 году в Высшую лигу были включены все команды, выступавшие в ней в чемпионате СНГ, и лучшие команды Первой лиги.

В первых трёх сезонах чемпионата России за победу начислялось 2 очка, за ничью — 1 очко, за поражение — 0 очков. В следующих сезонах — 3 очка за победу в матче.

До сезона 2009/10 в Высшей лиге в разные годы выступали от 19 до 24 команд, разбитых на две группы по территориальному принципу: «западная» и «восточная». На первом этапе чемпионата каждая из команд проводит по две игры с каждой из команд своей группы (одна игра дома и одна в гостях — двухкруговой турнир), после чего лучшие команды из каждой группы выходят во второй (финальный) этап. С сезона 2009/10 (за исключением сезона 2016/17) деление на группы не проводилось, 17 команд приняли участие в общем двухкруговом турнире в Высшей лиге. С сезона 2009/10 (за исключением сезона 2016/17 — 12 команд) по настоящее время в Высшей лиге (Суперлиге) в общем двухкруговом турнире выступало от 13 до 17 команд.

В сезоне 1992/93 на втором этапе проводился двухкруговой турнир с участием восьми лучших команд и чемпион России определялся по очкам, набранным на втором этапе только в играх с командами другой группы, и с учётом очков, набранных на первом этапе в матчах с командами своей группы, прошедших во второй этап соревнований. С сезона 2006/07 по сезон 2008/09 второй этап разыгрывался также по круговой системе с участием 12-ти лучших команд и чемпион определялся по схеме подсчёта очков, что и в сезоне 1992/93; в случае равенства очков у двух лучших команд, между ними обязан был проводиться золотой матч, победитель которого объявлялся бы чемпионом.

С сезона 1993/94 по сезон 2005/06 второй этап разыгрывался по системе плей-офф, где победитель на всех стадиях плей-офф определялся по результатам двух матчей (игра дома и на выезде), за исключением сезона 1993/94, где победитель и третий призёр определялся в серии до двух побед, и сезонов 1995/96, 1996/97, где на всех стадиях плей-офф победитель определялся в серии до двух побед (в каждом из финальных противостояний по трём данным сезонам для определения чемпиона страны потребовалась третья игра).

С сезона 2009/10 и по настоящее время победитель чемпионата определяется на втором этапе в играх плей-офф (в сезоне 2016/17 плей-офф проводился на третьем этапе).

С сезона 1993/94 по сезон 1996/97, в сезоне 2009/10 и с сезона 2014/15 по настоящее время игры плей-офф начинаются с четвертьфинальной стадии. С сезона 1997/98 по сезон 2005/06, сезона 2010/11 по сезон 2013/14 — со стадии 1/8 финала.

В сезонах 2009/10 и 2010/11 в полуфиналах, финале и в матчах за третье место победитель определялся в серии до двух побед. В феврале 2010 года исполком ФХМР принял решение не проводить серию матчей за третье место, и, впервые, команды, проигравшие в полуфинальной стадии плей-офф, стали обладателями бронзовых медалей чемпионата без проведения игр за третье место. 

С сезона 2011/12 финальный раунд состоит из одного матча. Место проведение финального матча определяется на конкурсной основе комитетом по проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России.

В сезоне 2013/14 в 1/8 и 1/4 плей-офф чемпионата победитель определялся в играх до двух побед, в 1/2 — до трёх побед, в плей-офф приняли участие все 13 команд-участниц чемпионата, и в третьем сезоне подряд не проводились игры за третье место.

В сезоне 2016/17 команды, победив в играх четвертьфинального раунда плей-офф в серии до трёх побед, определили призёров чемпионата в «Финале четырёх», прошедшем в Хабаровске.

В регламент сезона 2017/18 были привнесены элементы чемпионата Швеции: помимо проведения одного единственного финального матча, ставшего уже традиционным в определении чемпиона страны, участники плей-офф, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с 1-го по 3-е, имели возможность выбрать себе соперника по четвертьфинальной стадии из команд, занявших места с 5-го по 8-е. Игры 1/4 финала прошли в серии до двух побед, 1/2 — до трёх побед, бронзовые медали были разыграны в двух матчах (игра дома и на выезде). Решению ФХМР по изменениям в формате плей-офф, где команды имеют возможность выбрать соперника по четвертьфиналу, способствовал резонансный матч в чемпионате России сезона 2016/17 между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергией» (9:11), прошедший в последнем туре второго группового этапа чемпионата, в котором команды забили 20 автоголов.

Финал чемпионата России сезона 2019/20 
Финальный матч чемпионата России между командами «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Динамо» (Москва), который должен был пройти в Кемерове 21 марта, перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на более поздний срок. Серия игр за бронзовые медали между архангельским «Водником» и красноярским «Енисеем» отменена.

Решением Исполкома ФХМР от 7 октября 2020 года были определены победители и призёры чемпионата России сезона 2019/20. Команды «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Динамо» (Москва) были признаны победителями чемпионата России. Команды «Енисей» (Красноярск) и «Водник» (Архангельск) стали обладателями бронзовых медалей.

Интересные особенности Суперлиги 

 в Суперлиге чемпионата России играют фактически профессиональные команды. Это отличает российский чемпионат от большинства современных национальных турниров по хоккею с мячом (бенди): в странах Скандинавии и Финляндии национальные чемпионаты носят полупрофессиональный характер, в остальных странах — исключительно любительский;
 в силу профессионализма чемпионата России, команды Суперлиги имеют возможность привлекать в свой состав легионеров (в первую очередь из Швеции и Финляндии), составляющих в настоящее время весьма заметную по уровню мастерства часть игроков чемпионата;

Высшая лига 

Число команд Высшей лиги (ранее — Первой лиги) может изменяться из года в год. В сезоне 2006/07 в Первой лиге играло 36 команд, разбитых на 5 групп. По регламенту турнира две лучшие команды из трёх первых групп и по одной лучшей команде из двух оставшихся групп принимают участие в выездном финальном турнире, по итогам игр в котором определяется победитель первенства России. В сезоне 2006/07 в ходе финального турнира, проведенного в г. Мончегорске Мурманской области, победителем стала команда-хозяйка соревнований «Мончегорск-Североникель», победившая в пяти матчах и одну игру сведшая к ничьей.

Интересные особенности Высшей лиги 
 на первом этапе Федерация хоккея с мячом России организует и проводит соревнования в первых четырёх (трёх) группах. Из-за удалённости и в целях целесообразности ФХМР делегирует свои права на проведение соревнований в пятой (четвёртой) группе (в ней играют команды Дальневосточного федерального округа) Дальневосточной межрегиональной федерации хоккея с мячом (до сезона 2014/15), осуществляя при этом контроль за соблюдением порядка и регламента в соревнованиях.
 во второй группе играет команда «Акжайык» (Уральск, Казахстан). К участию в четвертой группе в 2007 году была допущена команда «Эрдэнэт» (Эрдэнэт, Монголия), являющаяся базовой для национальной сборной этой страны.
 значительную часть команд, играющих в Высшей лиге, составляют фарм-клубы (дубли) команд Суперлиги: в сезоне 2006/07 таковыми были 18 из 36 команд Первой лиги, причем в четвёртой группе, в которой играют команды из Сибирского федерального округа, фарм-клубы составляли 6 из 7 команд.

Ротация 
Между лигами по итогам сезона проводится ротация, при которой победитель второго по силе дивизиона — Высшей лиги (ранее — Первой лиги) попадает в высший дивизион — Суперлигу (ранее — Высшую лигу), а слабейшая команда Суперлиги переходит в Высшую лигу. Однако это правило соблюдается не всегда: по итогам сезона 2005/06, победивший в финальном турнире команд Первой лиги «Мончегорск-Североникель» по финансовым причинам отказался от места в Высшей лиге, и место в ней сохранила казанская «Ракета», сумевшая в следующем чемпионате подняться с 22-го на 6-е место. По итогам сезона 2006/07, как и годом ранее, по финансовым причинам «Мончегорск-Североникель» отказался от места в Высшей лиге, а «Локомотив» из Оренбурга выбыл в Первую лигу.

Победители и призёры

Медальный зачёт 

Примечания к таблице:
 Жирным шрифтом выделены команды, участники Суперлиги сезона 2022/23

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России
 Федерация хоккея с мячом России — старый сайт

См. также 
 Хоккей с мячом
 Правила хоккея с мячом
 Кубок России по хоккею с мячом
 Кубок СССР по хоккею с мячом
 Список клубов России по хоккею с мячом
 Чемпионат СССР по хоккею с мячом
 Призёры чемпионатов СССР, СНГ и России по хоккею с мячом
 Хоккей с мячом в регионах России

Национальные чемпионаты по хоккею с мячом
Чемпионаты России по хоккею с мячом
Чемпионаты России